L'Ingénierie cognitive est une branche de l'ingénierie et des sciences de l'information, désignée également en France comme Ingénieirie des technologies cognitives, ou Ingénieirie de la cognition, ou Cognitique.

Bibliographie 
 Ingénierie cognitive:IHM et cognition, Guy A. Boy, Hermes Science Publications, 2003 

Intelligence artificielle
Sciences cognitives